Angulo se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ariadne Angulo
 Diego F. Angulo